

Nom de famille

A-B 
 Aaron Watson (1977-), auteur-compositeur et chanteur américain de musique country ;
 Aimee Watson (1987-), fondeuse australienne
 A. J. Watson (1924-2014), constructeur américain de voitures de courses ;
  ;
 Alan Watson (1941-), homme politique britannique ;
 Alan Andrew Watson (1938-), Physicien britannique ;
 Alberta Watson (1955-2015), actrice canadienne ;
 Andi Watson (1969-), auteur de bande dessinée britannique ;
 André Watson (1958-), arbitre sud-africain de rugby à XV ;
  ;
 Angela Watson (1975-), actrice américaine ;
 Anthony Watson (1994-), joueur anglais de rugby à XV ;
 Arthel Lane "Doc" Watson (1923-2012), Arthel Lane "Doc" Watson (guitariste/chanteur) ;
  ;
  ;
 Barry Watson (1974-), acteur américain ;
  ;
 Bobs Watson (1930-1999), acteur américain ;
  ;
 Brad Watson (1955-), écrivain américain ;
 Brandon Watson (1993-), pilote automobile canadien ;
 Bruce Watson (1910-1988), homme politique écossais ;
 Bruce Watson (1961-), guitariste écossais ;
 Bryan Watson (1942-2021), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Bubba Watson (1978-), golfeur américain ;

C-D 
 Callum Watson (1989-), fondeur australien ;
 Calvin Watson (1993-), coureur cycliste australien ;
 Carl Watson (1953-), écrivain et poète américain ;
 Caroline Watson (1761-1814), graveuse britannique ;
  ;
  ;
 Claire Watson (1927-1986), soprano américaine ;
 Cliff Watson (1940-2018), joueur de rugby à XIII anglais ;
 Colin Watson (1920-1982), auteur britannique de roman policier ;
 Dave Watson (1961-), footballeur anglais ;
  ;
 Debbie Watson (1965-), joueuse de water-polo australienne ;
 Diane Watson (1933-), femme politique américaine ;
 Donald Watson (1910-2005), professeur de menuiserie britannique, fondateur de la Vegan Society ;

E-H 
 Earl Watson (1979-), joueur et entraineur américano-mexicain de basket-ball ;
 Edith Watson (1861-1943), photographe américaine ;
 Emily Watson (1967-), actrice britannique ;
 Emma Watson (1990-), actrice britannique ;
 Frank Watson (1980-), joueur de rugby à XIII français ;
 Frederick Beilby Watson (1773-1852), courtisan britannique ;
 Geoffrey Watson (1921-1998), statisticien australien ;
  ;
 Glenn Watson (19?-), pilote automobile canadien ;
 Graham Watson (1956-), homme politique britannique ;
 Grant Watson (1885-1970), écrivain de vulgarisation scientifique australien ;
 Hamish Watson (1991-), joueur de rugby à XV écossais ;
  ;
 Heather Watson (1992-), joueuse de tennis britannique ;
 Hélène Salomon-Watson (1971-), triathlète française ;
 Henry William Watson (1827-1903), mathématicien anglais ;
 Hewett Cottrell Watson (1804-1881), botaniste britannique ;
 Hilda Watson (1922-1997), femme politique canadienne ;
 Homer Watson (1855-1936), peintre canadien ;

I-J 
  ;
  ;
  ;
 Jamie Watson (1972-), joueur américain de basket-ball ;
 Janine Watson (1981-), taekwondoïste australienne ;
 Janet Watson (1923-1985), géologue britannique ;
 Jay Watson (1990-), musicien australien ;
 Jean Watson (1940-), professeur émérite en sciences infirmières américaine ;
  (1956-), le guitariste de Night Ranger ;
 Jeff Watson (1971-), homme politique canadien ;
 Jessica Watson (1993-), navigatrice australienne ;
 Je-Vaughn Watson (1983-), footballeur jamaïcain ;
 Jill Watson (1963-), patineuse artistique américaine ;
 Jim Watson (1961-), homme politique ontarien ;
  ;
 Johnny Watson (1935-1996), guitariste américain ;
 Joseph Watson (1873-1922), industriel et homme politique britannique ;

K-L 
  ;
 Kylie Watson (1978-), actrice australienne ;
 Lachlan Watson (2001-), actrice américaine ;
 Larry Watson (1948-), écrivain américain ;
 Leroy Watson (1965-), archer britannique ;
  ;
 Linda Watson (1955-), joueuse de hockey sur gazon zimbabwéenne ;
 Lucile Watson (1879-1962), actrice américaine d'origine canadienne ;
 Luke Watson (1983-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Lynne Watson (1952-), nageuse australienne ;

M-Q 
  ;
  ;
 Maud Watson (1864-1946), joueuse de tennis britannique ;
 Mills Watson (1940-), acteur américain ;
 Minor Watson (1889-1965), acteur américain ;
 Moray Watson (1928-2017), acteur britannique ;
 Muse Watson (1948-), acteur américain ;
 Nathan Watson (1994-), pilote de moto britannique ;
 Neil Watson (1989-), nageur sud-africain ;
  ;
 Paul Watson (1950-), militant écologiste canadien ;
 Paul Watson (1994-), joueur américain de basket-ball ;
 Peyton Watson (2002-), joueur américain de basket-ball ;
 Phil Watson (1914-1991), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Phoebe Holcroft Watson (1898-1980), joueuse de tennis britannique ;

R-S 
 Rachael Watson (1992-), nageuse australienne ;
 Raymond Watson (1926-2012), PDG de Walt Disney Productions de 1983 à 1984 ;
  (1926-2019), réalisateur et producteur australien de télévision ;
  (1900-1971), footballeur anglais ;
  ;
  ;
  ;
 Roland Watson (1946-), joueur de squash sud-africain
 Rosamund Marriott Watson (1860-1911), poétesse britannique ;
 Roy Watson (1876-1937), acteur américain ;
 Russell Watson (1966-), chanteur anglais ;
 Samuel Watson (2001-), coureur cycliste britannique ;
 Sara Watson (1987-), artiste britannique ;
 Sereno Watson (1826-1892), botaniste américain ;
 Shane Watson (1981-), joueur de cricket australien ;
 Simon Watson (1980-), joueur de hockey sur glace canadien ;
  ;
 Susan Kelechi Watson (1980-), actrice américaine d'origine jamaïcaine ;
 Steven J. Watson (1971-), écrivain britannique, auteur de thriller ;

T-Z 
  ;
  ;
 Tony Watson (1985-), joueur de baseball américain ;
 Travis Watson (1981-), joueur de basket-ball américain ;
 Vic Watson (1897-1988), footballeur anglais ;
 Vince Watson (19?-), DJ écossais ;
 Wendy Watson-Wright (19?-), scientifique et dirigeante scientifique canadienne ;
 White Watson (1760-1835), géologue et sculpteur britannique ;
  ;
 Willie Watson (1920-2004), footballeur et joueur de cricket anglais ;
 Wylie Watson (1889-1966), acteur et chanteur écossais ;

personnages fictifs 
 Docteur Watson, personnage imaginaire, rédacteur de Sherlock Holmes ;
 Mary Jane Watson, personnage de Spider-Man ;
 Patrick Watson, groupe de rock canadien.

Pseudonyme 

 Jude Watson, romancière américaine.

Toponymie

Australie 
 , quartier de Canberra ;

États-Unis 
 Watson, ville de l'Arkansas ;
 Watson, village de l'Illinois ;
 Watson Nature Trail, sentier d'interprétation de Floride ;
 Watson, census-designated place située en Louisiane ;
 Watson Island, île artificielle située dans la baie de Biscayne de Miami ;
 Watson, ville du Minnesota ;
 Watson, ville dans l’État de New York ;
 Watson, un village du comté d'Atchison, dans le Missouri.

Autres 
 Watson, un site d'information suisse
 , outil de mise au point pour Microsoft Windows traçant les erreurs système
 A.S. Watson Group, entreprise Hong-Kongaise, filiale de Hutchison Whampoa
 IBM Watson, intelligence artificielle capable d'affronter des candidats humains au jeu Jeopardy! en 
 Watson, officine de construction de monoplaces de course automobile
 

Patronyme anglais